Hearts of Iron 3 For the Motherland — це другий додаток до гри Hearts of Iron 3, випущений Paradox Interactive 28 червня 2011 року.

Paradox Interactive, слідуючи своїм принципам, після виходу нової гри випускає до неї кілька невеликих патчів, потім випускає доповнення і кілька патчів до нього і так доти, доки гра продається. Hearts of Iron 3 for the Motherland — це продукт саме такої комерційної політики.

Доповнення значно покращує швидкодію гри, а також додає можливість керувати партизанським підпіллям, додає до гри стратегічні ресурси. Також додаток уточнює ігрову карту, додає нові події та рішення.

Залучення спільноти гравців 
Як і було обіцяно у щоденниках розробників, спільноті гравців дозволили покращувати ігрову карту. Ці покращення будуть включені в офіційні патчі до гри.

Гравці уточнили карту настільки, наскільки її не уточнювали всі патчі до гри, разом узяті з часів виходу Hearts of Iron 3 версії 1.0.

Посилання 

 Офіційний сайт гри
 Сторінка гри на сайті Absolute Games
    
 Інтерв'ю з розробником
 
 
Доповнення до відеоігор
Ігри для Windows
Стратегії в реальному часі
Відеоігри з тривимірною графікою
Сторінки з неперевіреними перекладами